Новобеличи:

 Новобеличи — жилой массив на западе Киева.
 Новобеличи — деревня в Слуцком районе Минской области Беларуси.
 Новобеличи — пассажирский железнодорожный остановочный пункт Юго-Западной железной дороги.
 Новобеличи — проектируемая станция Киевского метрополитена.